Маги Благоева е българска писателка на детска литература.

Биография и творчество 
Маги Благоева завършва българска филология и магистратура по психология на развитието.

В периода 2006-2009 г. е редактор на списание „4x4 Bulgarian OFF-road“.

Председател и активен деец на Общността за демократично образование в България.

Произведения 
 „Мими и Макс“ (2011)
 „Митко, който се усмихваше на звездите“ (2012)
 „Необикновените приключения на Господин Морков и Госпожа Тиквичка“

Източници

Външни препратки 
 Интервю във „Фокус-нюз“ за Общността за демократично образование в България., 31 август 2014 г.

Български детски писателки
Български общественици